Скарри:

 Топонимы
 Скарри — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.

 Фамилия
 Скарри, Брайана (род. 1971) — американская футболистка, чемпионка мира и Олимпийских игр.
 Скарри, Ричард (1919—1994) — популярный американский детский писатель и иллюстратор.